Коулд Спринг има више значења:
 Коулд Спринг (Њујорк)
 Коулд Спринг (Кентаки)
 Коулд Спринг (Минесота)